La XII Universiade estiva (1983 Summer Universiade / Universiade d'été de 1983) si svolse ad Edmonton, in Canada, dal 1º al 12 luglio 1983.

Sport

Medagliere

Collegamenti esterni 
  FISU History dal sito della FISU